Бурба — фамилия. Известные носители:

 Бурба, Александр Адольфович (1918—1984) — советский учёный, организатор промышленности, ректор Оренбургского политехнического института.
 Бурба, Василий Васильевич (род. 1978) — украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины (2016—2020), генерал-полковник.
 Бурба, Владимир Трофимович (1918—1944) — Герой Советского Союза.
 Бурба, Вольфганг (род. 1960) — немецкий кёрлингист и тренер.
 Бурба, Ганс-Йоахим (род. 1957) — немецкий кёрлингист.
 Бурба, Георгий Александрович (род. 1947) — учёный в области картографии планет, лауреат Государственной премии СССР.
 Бурба, Мотеюс (род. 2003) — литовский футболист.